Змагання у санному спорті серед чоловіків на одномісних санях на зимових Олімпійських іграх 2014 пройшли 8 і 9 лютого. У змаганнях взяли участь 39 спортсменів з 22 країн. Місцем проведення заїздів стала санно-бобслейна траса Санки. Чинним чемпіоном у цій дисципліні був німецький саночник Фелікс Лох. Він упевнено знову виграв золото, перемігши у трьох з чотирьох заїздів (тільки у першому він трохи програв Альберту Демченко).

Росіянин Альберт Демченко став першим в історії спортсменом, який взяв участь у семи зимових Олімпійських іграх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 і 2014). Альберт виграв свою другу олімпійську медаль після срібла Турина-2006.

Італієць Армін Цеггелер став першим в історії спортсменом, який виграв шість медалей в одній і тій же особистої дисципліні на Олімпійських іграх (як літніх, так і зимових).

Медалісти

Розклад 
Час МСК (UTC+4).

Змагання

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор 2014 року